Оксид кремнію може означати:
 Оксид кремнію(II), SiO
 Оксид кремнію(IV), SiO2

Багатозначні терміни
Оксиди